

Cinema 
 Bitch - film del 2017 diretto da Marianna Palka

Fumetto 
 Bitch – fumetto di Miguel Ángel Martín

Letteratura
 Cagna (Bitch) – racconto di Roald Dahl contenuto nella raccolta Switch Bitch

Musica 
 Bitch – gruppo musicale heavy metal statunitense
 Bitch – traccia dell'album Sticky Fingers dei The Rolling Stones del 1971
 Bitch – singolo di Meredith Brooks del 1997, dall'album Blurring the Edges
 Bitch – singolo dei Sevendust del 1998, dall'album Sevendust
 Bitch – singolo di E-40 del 2010, dall'album Revenue Retrievin': Day Shift

Persone 
 Bitch – musicista e attrice statunitense (vero nome Karen Mould)

Televisione 
 Denaro, un grande amore (Bitch) – episodio della tredicesima stagione della serie televisiva Law & Order - I due volti della giustizia